J.D. Watt (né le  à Cremona, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Xtreme d'Airdrie || AMHL ||37 ||23 ||23 ||46 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Dragons de Drumheller || LHJA ||59 ||20 ||17 ||37 ||249 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Giants de Vancouver || LHOu ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||10 ||0 ||3 ||3 ||14
|- 
|2004-2005 || Giants de Vancouver || LHOu ||66 ||6 ||7 ||13 ||213 ||6 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2005-2006 || Giants de Vancouver || LHOu ||58 ||8 ||29 ||37 ||199 ||15 ||4 ||3 ||7 ||42
|- 
|2006-2007 || Giants de Vancouver || LHOu ||70 ||34 ||19 ||53 ||182 ||21 ||2 ||3 ||5 ||72
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || Rebels de Red Deer || LHOu ||29 ||7 ||8 ||15 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Pats de Regina || LHOu ||29 ||6 ||16 ||22 ||82 ||6 ||2 ||6 ||8 ||19
|- 
|2008-2009 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||18 ||5 ||9 ||14 ||51 ||16 ||3 ||4 ||7 ||70
|-
|2008-2009 || Flames de Quad City || LAH ||42 ||0 ||2 ||2 ||146 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||70 ||8 ||5 ||13 ||267 ||2 ||0 ||0 ||0 ||9
|- 
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 27 || 1 || 3 || 4 || 73 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH || 10 || 1 || 1 || 2 || 13 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH || 19 || 2 || 1 || 3 || 27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Reign d'Ontario || ECHL || 30 || 4 || 10 || 14 || 78 || 5 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
| 2012-2013 || IUT Alberta Sud || ACAC ||  28 || 13 || 27 ||40 || 36 || 8 ||2 ||3||5 ||26
|- 
| 2013-2014 || IUT Alberta Sud || ACAC || 21 || 6 || 14 || 20 || 73 || 4 ||1 ||3 ||4 ||4

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace